El término Dashboard puede hacer referencia a:

 Dashboard es el nombre en inglés del tablero de instrumentos localizado debajo del parabrisas en los automóviles.
 Dashboard es una canción de la banda Modest Mouse.
 Dashboard Confessional es un grupo norteamericano de rock independiente.
 Dashboard (software), Es una interfaz donde el usuario puede administrar el equipo y/o software (tablero de instrumentos):
 Dashboard es la aplicación del Mac OS X que administra miniprogramas llamados Widgets.
 Dashboard es el equivalente de la barra de tareas de GNOME.
 XBOX Dashboard es el menú del sistema de las consolas XBOX y XBOX 360.
 Y3K-it Dashboard herramienta de BI para la toma de decisiones empresariales en tiempo real (http://www.y3k-it.com/dashboard)